Kasuistik kan syfta på:

 Kasuistik (teologi), en etisk framställning som vill befria från individuellt, självständigt avgörande i samvetsfrågor
 Kasuistik (medicinvetenskap), en sammanställning av beskrivningar över individuella sjukdomsfall
 Kasuistik (juridik), en rätt som inte bygger på generella regler, utan på tillfälliga beslut